Andrej Troščinski, kazahstanski hokejist, * 14. februar 1978, Ust-Kamenogorsk, Kazahstan, Sovjetska zveza, † 21. december 2015, Pavlodar, Kazahstan.

Kariera
Troščinski je kariero začel v dresu domačega moštva Kazzinc Torpedo Ust-Kamenogorsk. Zanj je igral dve sezoni in se po krajšem obdobju na Poljskem preselil čez ocean, v ameriško AHL moštvo Worcester IceCats. Tam je prebil dve sezoni, in ker mu preboj v ligo NHL ni uspel, se je vrnil v Evropo. Najprej je igral za rusko moštvo Metallurg Magnitogorsk, zatem se je vrnil v domovino in bil sedem sezon na razpolago moštvu Kazzinc Torpedo Ust-Kamenogorsk, za katerega je v preteklosti že nastopil. 

Poleti 2009 je okrepil vrste slovenskega moštva HK Acroni Jesenice, ki je nastopalo v dveh hokejskih ligah – Slovenski in Avstrijski. 

Troščinski je imel za sabo tudi dolgo reprezentančno kariero. Za kazahstansko reprezentanco je nastopil na 6 članskih svetovnih prvenstvih in enem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju. 

Še ne 38 let star je 21. decembra 2015 umrl zaradi srčnega napada.

Pregled kariere

|-
| Kazahstan
| Azijsko ml. prvenstvo
| 94
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Kazahstanska liga
| 98/99
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| RUS-2
| 98/99
|
| 30
| 8
| 15
| 23
| 
| 42
|
| 12
| 3
| 6
| 9
| 
| 20
|-
| GKS Katowice
| Poljska liga
| 99/00
|
| 
| 11
| 9
| 20
| 
| 53
|
| 
| 0
| 0
| 0
| 
| 25
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 00/01
|
| 78
| 17
| 28
| 45
| +9
| 32
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| -3
| 2
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 01/02
|
| 70
| 13
| 10
| 23
| -11
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| RSL
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| RUS-2
| 02/03
|
| 26
| 4
| 6
| 10
| +6
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +4
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| RUS-2
| 03/04
|
| 51
| 11
| 23
| 34
| +17
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Kazahstanska liga
| 03/04
|
| 22
| 12
| 25
| 37
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo
| 04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| RUS-2
| 04/05
|
| 43
| 11
| 22
| 33
| +23
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Kazahstanska liga
| 04/05
|
| 22
| 6
| 9
| 15
| 
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo
| 05
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| RUS-2
| 05/06
|
| 38
| 5
| 9
| 14
| -6
| 46
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Kazahstanska liga
| 05/06
|
| 18
| 4
| 10
| 14
| +18
| 18
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Kazahstan
| Olimpijske igre
| 06
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo
| 06
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| RUS-2
| 06/07
|
| 56
| 17
| 37
| 54
| +20
| 72
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Kazahstanska liga
| 06/07
|
| 22
| 6
| 12
| 18
| +14
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo
| 07
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -2
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| RUS-2
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| RUS-2
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HK Acroni Jesenice
| EBEL
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 522
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" | 231
| bgcolor="#7FFF00" | 364
| bgcolor="#7FFF00" | +93
| bgcolor="#7FFF00" | 444
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 47
|}

Zunanje povezave
 
 

Kazahstanski hokejisti
Kazahstanski hokejski reprezentanti
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Olimpijski tekmovalci za Kazahstan
Hokejisti Torpedo Ust-Kamenogorsk
Hokejisti GKS Katowice
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti HK Jesenice
Umrli za miokardnim infarktom